Solari kan som auktorsförkortning betyda:

 Sergio Solari
 Silvia Susana Solari

Robotskapade auktorsförkortningar